Häven bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Kloster Tempzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Häven (Kloster Tempzin)
 eine Dorfschaft der Gemeinde Ratekau im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe Häven (Ratekau)